„Мазерати“ е отбор, който участва в автомобилни състезания.

Първото му състезание е през 1926 г., когато печели Тарга Флорио. Впоследствие участва в световния шампионат на Формула 1, като конструира шасита и двигатели в периода 1950-1960 години. Състезава се и в шампионата за туристически автомобили.

Статистика

Световни шампиони при пилотите

Световни шампиони при конструкторите 
 Отборът на Мазерати не е печелил титлата при конструкторите.

Пилоти, участвали за „Мазерати“

Двигатели доставяни за Мазерати

Гуми, доставяни за „Мазерати“

Победи във Формула 1

Резултати като доставчик на двигатели 
 11 победи
 11 пол позишъна
 17 най-бързи обиколки
 44 подиума
 108 участия

 1966 Купър-Мазерати заема 3-то място при конструктоите
 1967 Купър-Мазерати заема 3-то място при конструктоите

Конструктори от Формула 1
Автомобилен спорт в Италия
Фиат Крайслер Италия
Спорт в Болоня